The Tears Of Blood é consolidada como uma das bandas mais importantes da cena gótica paulistana.

Formada no começo dos anos 1990, a banda já lançou dois CDs independentes: Darkness (1998) e In The Way of Soul (2000). Sua proposta sempre se manteve fiel ao rock gótico tradicional oitentista, com boas influências de X-Mal Deutschland e Siouxsie & the Banshees. Em 2002, a banda participou com três músicas na seminal compilação De Profundis – Brazilian Darkwave Collection, e mais recentemente entraram com a faixa In The Way Of The Soul na coletânea Harmonia Mundi, lançada pelo selo alemão Danse Macabre.

A banda ainda dispõe do VHS The Tears Of Blood 1992-2003, com trechos de diversos shows (inclusive da fase com Vanessa Krongold, atual Ludov, nos vocais) e o clipe de Never Be The Same.

Formação atual 
 Andreza Husky (vocal)
 Marcus Dutra (baixo)
 Rui Rodrigues (guitarra)
 Alessandra Carvalho (teclado)
 Zé Carlos (bateria)

Ver também 
 Rock gótico

Ligações externas 
[http:/*/www.tearsofblood.info Sítio oficial]

Bandas de rock gótico
Bandas de São Paulo (estado)